Lill est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (1880-1956), administrateur sportif américain
 (1904-1987), joueur australien de football 
 (né en 1965), drummer de metal allemand
 (né en 1946), philologue et traductrice estonienne
Darren Lill (né en 1982), coureur cycliste sud-africain
 (né en 1947), joueur anglais de football

 (né en 1957), journaliste et écrivain namibien
 (né en 1942), acteur britannique
 (né en 1968), joueur de curling estonien
 (1719-1783), homme politique irlandais
 (né en 1991), joueur et entraineur estonien de curling
 (1953-2019), artiste du verre estonien
 (né en 1933), joueur anglais de football
, musicien américain de country

 (né en 1971), joueuse et entraîneuse estonienne de curling
 (né en 1945), actrice estonienne
 (né en 1972), joueur et entrainer de curling
 (1936-2004), joueur anglais de football
 (1913-1977), homme politique américain dans l'État de New York
 (né en 1968), guitariste allemand
 (né en 1962), chanteuse d'opéra estonienne
Pieter-Jan van Lill (né en 1983), joueur namibien de rugby
 (né en 1950), scénariste et compositrice canadienne

Prénom
Lill-Babs (1938-2018), chanteuse et actrice suédoise
 (née en 1973), femme politique norvégienne
Lill Lindfors (né en 1940), chanteuse et présentatrice finno-suédoise
 (1911-2004), artiste suisse
 (née en 1931), patineuse de vitesse suédoise
, mannequin et femme politique norvégienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom